NFT puede referirse a:

 Token no fungible, activos digitales cifrados, únicos y vinculados a la cadena de bloques.
 Técnica de película nutritiva, sistema de cultivo de la agricultura hidropónica mediante disolución mineral.
Hora de Isla Norfolk, uso horario utilizado en Isla Norfolk, territorio insular de Australia, correspondiente a UTC+11:00.
nft, un comando en del cortafuegos dinámico nftables empleado en Linux.